Kaczyce ist der Name von drei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Heligkreuz:
 Kaczyce (Lipnik)

 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Kaczyce (Pęcław)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Kaczyce (Zebrzydowice)